Семён Шмилович Абрамович (род. 20 мая 1929, Арциз, Бессарабия, Румыния) — советский ,  (1968), лауреат Государственной премии СССР (1981).

Биография 
Семён Шмилович Абрамович родился 20 мая 1929 года в южном бессарабском местечке Арциз. В 1952 году окончил Черновицкий университет.

После окончания института работал в отделе нефтепереработки в Уфимском научно-исследовательском институте (УфНИИ), в 1956—1996 годах — в организованном на базе УфНИИ Башкирском научно-исследовательском институте по нефтепереработке — БашНИИНП (с 1958 года — заведующий лабораторией, в 1967—1994 годах — заведующий отделом).

Область научных интересов — технологии получения нефтяных масел.

Труды 
Автор около 40 научных трудов и 39 изобретений.

Награды и звания 
 Государственная премия  СССР (1981)
 Орден «Знак Почёта» (1974).

Ссылки 
 Башкирская энциклопедия

Родившиеся в Бессарабии
Инженеры СССР
Персоналии:Уфа
Химики СССР